

Onomastica
Armas – nome proprio di persona finlandese maschile

Persone
Carlos Castillo Armas – politico guatemalteco
Chris Armas – allenatore di calcio ed ex calciatore portoricano naturalizzato statunitense
Erick de Armas – scrittore cubano
José de Armas – tennista venezuelano